Сезон 1986/1987 — 56-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 88-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Meyba.

Состав команды

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Статистика сезона

Игры и голы 

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Первый этап

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Второй этап

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок УЕФА

1/64 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Испании

1/8 финала

Примечания 

1986/1987
Барселона